Henitschesk (; ) ist eine Stadt in der südukrainischen Oblast Cherson am Asowschen Meer mit etwa 20.000 Einwohnern. 

Sie liegt etwa 180 Kilometer ostsüdöstlich der Oblasthauptstadt Cherson. Im Süden der Stadt trennt die Straße von Henitschesk die Stadt von der Arabat-Nehrung.

Henitschesk wurde 1784 gegründet und hieß bis 1837, dem Jahr in dem sie zur Stadt erhoben wurde, „Genitsch“ (russisch ) oder Henitsch (ukrainisch ).
Die Einwohner beschäftigten sich vor allem mit der Salzgewinnung aus den vielen Seen der Umgebung, außerdem hatte der Ort noch die Funktion eines Hafens. Durch den Bau einer Zweigbahn der Eisenbahn Sewastopol–Losowa bekam sie 1876 Anschluss an das Schienennetz.
Der Asteroid (2093) Genichesk wurde nach der Stadt benannt.

Russisch-Ukrainischer Krieg 
Weltberühmt wurde eine Ukrainerin aus Henitschesk, die einen russischen Invasionssoldaten am ersten Tag des russischen Überfalls auf die Ukraine 2022 beschimpfte. Nach der Übernahme wurde ein neues Lenindenkmal aufgestellt. Zudem soll es Drohungen und Verschwindenlassen von Ukrainern, welche auf Verhaftungslisten standen, gegeben haben.

Am 9. November 2022 starb Kyrylo Stremoussow (1976–2022) als stellvertretender Leiter der russischen Verwaltung hierorts. Am 12. November 2022 wurde bekannt, dass ein großer Teil der russischen Administration der Oblast Cherson in die Stadt Henitschesk umgesiedelt worden sei. Die russischen Besatzer hätten Henitschesk zum „Verwaltungszentrum“ erklärt. Dem britischen Militärnachrichtendienst zufolge, ist es das russische Kommandozentrum in der Ukraine, das nach Henitschesk verlegt worden sei. Der Nachrichtendienst kommentierte, dass Henitschesk für das russische Streitkräftekommando in der Ukraine strategisch günstig liege, unter anderem weil es durch die Verbindung zur Krim gut an Nachschublinien angeschlossen sei es und weil es dort noch nicht für ukrainische Artillerie erreichbar sei.

Verwaltungsgliederung 
Am 12. Juni 2020 wurde die Stadt zum Zentrum der neugegründeten Stadtgemeinde Henitschesk (/Henitscheska miska hromada), zu dieser zählen auch noch die 2 Siedlungen städtischen Typs Nowooleksijiwka und Rykowe, die 56 in der untenstehenden Tabelle angeführten Dörfer sowie die 7 Ansiedlungen Komunarske, Nohajske, Pryoserne, Prywilne, Salisnytschne, Sywasch und Tawrijske, bis dahin bildete sie die gleichnamige Stadtratsgemeinde Henitschesk (Генічеська міська рада/Henitscheska miska rada) im Süden des Rajons Henitschesk.

Folgende Orte sind neben dem Hauptort Henitschesk Teil der Gemeinde:

Söhne und Töchter der Stadt 

 Jossyp Abramowytsch Dajz (1897–1954), sowjetischer Künstler
 Tamara Smirnowa (1935–2001), sowjetische Astronomin
 Julija Mendel (* 1986), Journalistin; Pressesprecherin des ukrainischen Präsidenten
 Anton Schwez (* 1993), russischer Fußballspieler

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Cherson
Rajon Henitschesk
Kurort in der Ukraine
Gegründet 1784
Stadt als Namensgeber für einen Asteroiden